Набережная () — деревня в Брестской области Белоруссии. Населённый пункт находится в Гончаровском сельсовете Ляховичского района. Население — 30 человек (2019).

География 
Набережная находится в 7 км к юго-западу от города Ляховичи, деревня стоит на западном берегу Ляховичского водохранилища на реке Щара, связана местными автодорогами с соседними деревнями Задворье и Миничи. В 5 км к северу расположена ж/д платформа Ляховичи на линии Барановичи — Лунинец.

Достопримечательности 
 Оборонительные сооружения Первой мировой войны и 30-х годов XX века
 Городище на берегу Щары. Относится к X—XIII веку, найдены фрагменты гончарной керамики

Примечания

Ссылки 
 Достопримечательности 
 Набережная на сайте radzima.org

Населённые пункты Ляховичского района